Biljača est un toponyme qui peut désigner :
Biljača, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bratunac, République serbe de Bosnie ;
Biljača, une localité de Serbie située dans la municipalité de Bujanovac, district de Pčinja.